ABCDE steht für:

 ABCDE (Audiosoftware), Befehlszeilenprogramm zum digitalen Auslesen von Audio-CDs
 ABCDE-Schema in der Erstversorgung von Notfallpatienten, sowohl im traumatologischen, als auch nicht-traumatologischen Bereich
 ABCDE-Regel, Beurteilungskriterien bei Pigmentflecken, siehe Malignes Melanom #Beurteilung nach der „ABCDE-Regel“

Abkürzung